Smithsonian Institution – istituto di istruzione e ricerca statunitense

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Smithsonian American Art Museum – museo di Washington
 Smithsonian Astrophysical Observatory – istituto di ricerca della Smithsonian Institution con sede a Cambridge (Massachusetts)
 Smithsonian Institution Building – edificio di Washington, sede amministrativa dell'omonimo istituto di istruzione e ricerca
 Smithsonian National Zoological Park – parco di Washington
 Smithsonian – stazione della metropolitana di Washington,

Altro 
 Smithsonian – rivista ufficiale dell'omonimo istituto di istruzione e ricerca
 Smithsonian Agreement – accordo finanziario
 3773 Smithsonian – asteroide della fascia principale